Maldito Seja Dostoiévski é um livro do escritor franco-afegão Atiq Rahimi, publicado em 2011.
Tendo como cenário o Afeganistão em guerra dos anos 1990, o livro trata da história do jovem Rassul, que planeja uma assassinato nos moldes de Raskólnikov, protagonista de Crime e Castigo. Diferente do atormentado anti-herói de Dostoiévski, Rassul não obtém sucesso em seu plano de acabar com a velha desprezível que humilha sua namorada.

O livro foi publicado no Brasil em 2012.